«По дороге с облаками» — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный по сказкам Александра Костинского.

Сюжет 
Тигрёнок недоволен пасмурным днём: небо покрыто облаками и солнца не видно. Неунывающая Обезьянка зовёт его на прогулку. По дороге они встречают друзей: Крота и Слона, которые отправляются гулять вместе с ними. Далее они приходят к водоёму, откуда выходят Бегемот, Крокодил и Черепаха и тоже отправляются с ними на прогулку. Обезьянка запевает песни, а друзья их подхватывают. Прогулка длится целый день, и даже у Тигрёнка меняется настроение. А Ночь пошёл домой, И Радуются, Как Кричит: Надо же, какая весёлая прогулка получилась! (уныло взглянув на первые звёзды) Жалко только, что весь день были облака. — Закончился тигрёнок.

Создатели

Видеоиздания 
Мультфильм многократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Тигрёнок и его друзья», «Ах, Дюдюка!», «Для самых маленьких», «Любимые песенки», «Братец Лис и братец Кролик» (серия «В гости к сказке»), «Тигрёнок и его друзья» (серия «Мультфейерверк»), «Спокойной ночи, малыши!» (Неделя 1-я).

См. также 
 Подарок для слона
 Клад
 Страшный дождик

Литература

Примечания

Ссылки 

 
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 По дороге с… Юрием Бутыриным . Интервью от 11 апреля 2014 года.
 Песенка друзей (текст песни из м/ф «По дороге с облаками» 

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Рисованные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы Юрия Бутырина
Мультфильмы по сценариям Александра Костинского
Мультфильмы о говорящих животных